Карпунин — русская фамилия, женская форма — Карпунина; также топоним.

Фамилия 
 Карпунин, Василий Александрович (1919—1975) — советский учёный-механик, ректор Ижевского механического института.
 Карпунин, Вячеслав Петрович (1909—1998) — советский военный деятель, вице-адмирал.
 Карпунин, Геннадий Фёдорович (1939—1998) — русский поэт, прозаик, переводчик и литературовед.

 Карпунина, Ксения Павловна (1918—1993) — советская лётчица Великой Отечественной войны.
 Карпунина, Марина Германовна (род. 1984) — российская баскетболистка.
 Карпунина, Софья Вячеславовна (род. 1985) — российская киноактриса, режиссёр и сценарист.
 Карпунина, Наталья Станиславовна (род. 1962) — российская актриса Театра сатиры и кино.

Топоним 
 Карпунин — хутор в Камышинском районе Волгоградской области.

 Карпунина — деревня в Байкаловском районе Свердловской области.

См. также 
 Карпун